Молодёжная классификация Джиро д’Италия () разыгрывается в рамках Джиро с 1976 года с перерывом в 1995 — 2006 годах. Расчёт классификации производится аналогично генеральной, но учитываются результаты гонщиков, возраст которых к моменту старта гонки не превышал 24 лет в 1976 — 1994 годах, и 25 лет с 2005 года. Лидеру классификации вручается Белая майка..

Начиная с 2009 года, по решении La Gazzetta dello Sport, майка была названа в честь Кандидо Риди, исторического директора спортивной газеты.

Первым гонщиком, который выиграл молодёжную классификацию был итальянец Альфио Ванди.

К 2014 году четыре велогонщика став победителем данной номинации, в последующие годы выигрывали и саму Джиру. Это Роберто Визентини, Франко Кьоччьоли, Павел Тонков и Евгений Берзин.

Сам Берзин стал первым, кто выиграл белую и розовую майки в течение одной гонки. Он добился этого успеха на Джиро д’Италия 1994. Только через двадцать лет, на Джиро д’Италия 2014 его достижение повторил колумбиец Наиро Кинтана.

Победители

Примечания

Ссылки 

Спортивные призы и награды в велоспорте